Язовая:
 Язовая — название села Жазаба до 2009 года.
 Язовая — река в Перми.
 Язовая — остановочный пункт Свердловской железной дороги.